

Canada 
 , une communauté en Ontario.

États-Unis 
 Ford City, une "census-designated place" (« endroit désigné du recensement ») du comté de Kern en Californie.
 , une communauté non-incorporée du comté de Gentry au Missouri.
 Ford City, un quartier de la ville de Chicago situé dans le sud-ouest de la ville, dans le secteur communautaire de West Lawn.
 Ford City, un borough du comté d'Armstrong, en Pennsylvanie.